

Sigle
 White Lives Matter – Le vite bianche contano, un gruppo di attivisti internazionali creato in risposta a Black Lives Matter
 Wiki Loves Monuments – concorso fotografico internazionale
 Windows Live Messenger – instant messenger della Microsoft

Codici
 WLM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Waltham, Massachusetts (Stati Uniti)
 wlm – codice ISO 639-3 della lingua medio gallese

Mineralogia 
 Wlm – abbreviazione di willemite

Note